Старый Погост — название нескольких населённых пунктов:
 Старый Погост — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Старый Погост — деревня в Вагайском районе Тюменской области.